Рэп или исполнение рэпа (), также известное как рифмование (), фристайл (, или в просторечии ), эмсиинг () или MC’инг () — музыкальная форма вокальной подачи, включающая в себя «рифму, ритмичную речь и уличный жаргон», которая исполняется или произносится нараспев различными способами, как правило, под фоновый бит или музыкальный аккомпанемент. Компоненты рэпа включают в себя «содержание» (то, что говорится), «флоу» (ритм, рифма) и «подачу» (каденция, тон). Рэп отличается от устной поэзии тем, что обычно исполняется в свободное время под музыкальное сопровождение. Рэп — основной элемент хип-хоп-музыки, обычно ассоциируется именно с этим жанром и даже служит его метонимией; однако истоки рэпа на много лет предшествовали появлению хип-хоп-культуры.

Предшественниками современного рэпа являются западноафриканская традиция гриотов, определённые вокальные стили блюза, джаза, афроамериканская поэзия 1960-х и Sprechgesang. Современное использование рэпа в популярной музыке зародилось в Бронксе, Нью-Йорк, в 1970-х годах, наряду с жанром хип-хоп и культурным движением. Исполнение рэпа развилось из роли мастера церемоний ( — переделанное в  — эмси) на вечеринках на сцене. Они поощряли и развлекали гостей между диджейскими сетами, которые эволюционировали в более продолжительные выступления.

Рэп обычно исполняется под бит, как правило, с помощью диджея, тёрнтейблиста, битбоксера или исполняется а капелла без аккомпанемента. Стилистически рэп занимает серую область между речью, прозой, поэзией и пением. Слово, которое предшествовало музыкальной форме, изначально означало «слегка ударить», а теперь используется для описания быстрой речи или остроумия. Это слово использовалось в британском варианте английского языка с XVI века. Это слово было частью афроамериканского диалекта английского языка в 1960-х годах, и оно означало «общаться», и вскоре после этого использовалось в его нынешнем употреблении в качестве термина, обозначающего музыкальный стиль. Сегодня термин «рэп» настолько тесно связан с хип-хоп-музыкой, что многие авторы используют эти термины как синонимы.

Рэп как речитатив присутствует не только в хип-хоп-музыке, но и в других жанрах: многие исполнители драм-н-бейс используют рэп; достаточно часто, особенно в связи с высокой популярностью, рэп используется в поп-музыке, образуя поп-рэп; в рок-музыке он встречается в таких жанрах, как рэпкор, ню-метал, альтернативный рок, альтернативный рэп и некоторых других, например, в новых направлениях хардкор-рэп-музыки. Поп-музыканты и исполнители современного R&B также нередко используют рэп в своих композициях.

История

Этимология и использование 
Английский глагол  имеет различные значения, в том числе «наносить удар, особенно быстрым, умным или лёгким ударом», а также «произносить резко или энергично: произносить команду». В «Кратком оксфордском словаре английского языка» указан 1541 год для первого зарегистрированного использования слова со значением «произнести (особенно клятву) резко, решительно или внезапно». Словарь американского сленга Вентворта и Флекснера даёт значение «говорить, узнавать или признавать знакомство с кем-либо», датируемое 1932 годом, а более позднее значение — «разговаривать, особенно в открытой и откровенной манере». Именно из этих значений вытекает музыкальная форма рэпа, и это определение может быть дано в результате укорочения остроумного ответа. Слово рэпер относится к исполнителю, который «читает рэп». К концу 1960-х годов, когда Хьюберт Г. Браун сменил своё имя на Х. Рэп Браун, рэп был сленговым термином, обозначающим речь или высказывание, и был распространён среди «модной» толпы в протестных движениях, но он не ассоциировался с музыкальным стилем в течение ещё десятилетия.

Рэп использовался для описания разговоров на пластинках ещё в 1971 году, на альбоме Айзека Хейза Black Moses в названиях таких треков, как «Ike’s Rap», «Ike’s Rap II», «Ike’s Rap III» и так далее. «Сексуально произносимые хриплым голосом „рэпы“ Хейза стали ключевыми компонентами его фирменного звучания». Del the Funky Homosapien аналогичным образом утверждает, что рэп использовался для обозначения речи в стилистической манере в начале 1970-х годов: «Я родился в 72-м… тогда рэп означал, по сути, то, что ты пытался передать, пытался убедить кого-то. Вот что такое рэп, это то, как ты говоришь.».

Корни 

Исполнение рэпа восходит к африканским корням. За столетия до того, как появилась хип-хоп-музыка, гриоты Западной Африки рассказывали истории ритмично, под барабаны и немногочисленные инструменты. Такие связи были признаны многими современными артистами, современными «гриотами», артистами разговорной речи, основными новостными источниками и учёными. Рэп-лирика и музыка являются частью «Чёрного риторического континуума», продолжая прежние традиции их развития за счёт «творческого использования языка и риторических стилей и стратегий».

Блюз, уходящий корнями в рабочие песни и духовные песни рабства и находящийся под сильным влиянием западноафриканских музыкальных традиций, впервые был сыгран чернокожими американцами во время Прокламации об освобождении рабов. Лауреат премии Грэмми блюзовый музыкант/историк Элайджа Уолд и другие утверждали, что блюз исполнялся ещё в 1920-х годах. Уолд зашёл так далеко, что назвал хип-хоп «живым блюзом». Заметным примером рэпа в блюзе стала песня 1950 года «Gotta Let You Go» Джо Хилла Луиса.

Джаз, который возник на основе блюза и других афроамериканских и европейских музыкальных традиций и зародился в начале 20 века, также повлиял на хип-хоп и был назван предшественником хип-хопа. Не только джазовая музыка и тексты, но и джазовая поэзия. По словам Джона Собола, джазового музыканта и поэта, написавшего Digitopia Blues, рэп «имеет поразительное сходство с эволюцией джаза как стилистически, так и формально». Боксёр Мухаммед Али предвидел элементы рэпа, часто используя рифму и устную поэзию, как для тех времён, когда он нёс всякую ерунду на ринге, так и в качестве политической поэзии для своей активности за пределами бокса, прокладывая путь группе  в 1968 году, Гил Скотт-Херону в 1970 году и появлению рэп-музыки в 1970-х.

Предшественники также существуют в неафриканских/афроамериканских традициях, особенно в водевилях и музыкальном театре. Похожей традицией является песня со скороговоркой Гилберта и Салливана, но она берёт своё начало в более ранней итальянской опере. Музыкальный номер «Rock Island» из мюзикла Мередит Уилсон целиком озвучен ансамблем коммивояжеров, как и большинство номеров британского актёра Рекса Харрисона в мюзикле Лернера и Лоу «Моя прекрасная леди» 1964 года. В песнях Гленна Миллера «The Lady’s in Love with You» и «The Little Man Who Not There» (обе 1939 года) есть чёткая рэп-последовательность, идущая в такт, как и в песне 1937 года «Doin' the Jive». В музыкальном театре термин «вамп» идентичен его значению в джазе, госпеле и фанке, и он выполняет ту же функцию. Полуразговорная музыка уже давно стала особенно популярной в британских развлечениях, и такие примеры, как тема Дэвида Крофта из ситкома 1970 года Are You Being Served? имеет элементы, неотличимые от современного рэпа.

В классической музыке полуразговорная музыка была популярно стилизована композитором Арнольдом Шенбергом как Sprechstimme и широко использовалась в «Географической фуге» Эрнста Тоха 1924 года для разговорного хора и финальной сцены в балете Дариуса Мийо 1915 года «Choéphores». На поле французского шансона, питаемого сильной поэтической традицией, такие авторы-исполнители, как Лео Ферре или Серж Генсбур, с самого начала 1970-х годов использовали разговорную речь вместо рока или симфонической музыки. Хотя они, вероятно, не оказали прямого влияния на развитие рэпа в афроамериканской культурной сфере, они проложили путь к принятию разговорной речи в музыке в области средств массовой информации, а также предоставили более широкий фон в целом ряде различных культурных контекстов, отличных от афроамериканского опыта, ​к которому позже можно было привязать рэп.

С упадком диско в начале 1980-х рэп стал новой формой самовыражения. Рэп возник в результате музыкальных экспериментов с рифмованной, ритмичной речью. Рэп был отходом от диско. Шерли Энн Уильямс упоминает развитие рэпа как «анти-диско» по стилю и средствам воспроизведения. Ранние рэп-произведения после диско стремились к более упрощённому способу создания треков, которые они должны были петь. Уильямс объясняет, как рэп-композиторы и диджеи противопоставили сильно оркестрованным и ритмичным мультитрекам диско «брейкбиты», которые были созданы путём компиляции различных записей из множества жанров и не требовали оборудования профессиональных студий звукозаписи. В профессиональных студиях не было необходимости, поэтому выпуск рэпа открывался для молодёжи, которая, как объясняет Уильямс, чувствовала себя «заблокированной» из-за капитала, необходимого для производства записей диско.

Более непосредственно относящимися к афроамериканскому сообществу были такие предметы, как школьные песнопения и насмешки, игры в хлопки, стишки со скакалкой, некоторые из которых были связаны с неписаными народными историями, насчитывающими сотни лет и принадлежащими разным национальностям. Иногда в этих материалах содержатся оскорбительные тексты на расовой почве. Смежная область, которая не является, строго говоря, фольклором, — это ритмичное приветствие и чирлидинг для военных и спорта.

Прото-рэп 
В своём рассказе между треками на джазовом альбоме Джорджа Рассела 1958 года New York, N.Y. певец  записал что-то близкое к современному рэпу, поскольку всё это рифмовалось и было исполнено в модной, ритмичной манере. Художественные формы, такие как устная джазовая поэзия и комедийные записи, оказали влияние на первых рэперов. , которого часто называют первым хип-хоп-MC, отмечает, что на его стиль повлияли такие исполнители, как , а также комики, такие как  и Ричард Прайор. Комик Руди Рэй Мур выпустил в 1960-х и 1970-х годах из-под прилавка альбомы, такие как This Pussy Belongs To Me (1970), который содержал «непристойные, откровенно сексуальные рифмы, которые часто были связаны с сутенёрами, проститутками, игроками и жуликами», что позже привело к тому, что его назвали «Крёстным отцом рэпа».

Гил Скотт-Херон, джазовый поэт/музыкант, оказал влияние на таких рэперов, как Chuck D и KRS-One. Сам же Скотт-Херон находился под влиянием , первым альбомом которого был Brer Soul 1968 года. Ван Пиблз описывает свой вокальный стиль как «старый южный стиль», на который повлияли певцы, которых он слышал, когда рос в Южном Чикаго. Ван Пиблз также сказал, что на него повлияли старые формы афро-американской музыки: «… такие люди, как Блайнд Лемон Джефферсон и полевые крикуны. На меня также повлияли стили произносимых слов из Германии, с которыми я столкнулся, когда жил во Франции.».

В середине 20 века музыкальная культура стран Карибского бассейна постоянно находилась под влиянием одновременных изменений в американской музыке. Ещё в 1956 году диджеи  (африканская традиция «отчеканенных» историй о героизме) поверх так называемых ямайских даб-битов. Это называлось «рэп», что расширило прежнее значение этого слова в афроамериканском сообществе — «обсуждать или дискутировать непринуждённо».

Раннее исполнение рэпа в хип-хопе сформировалось из объявлений диджея и мастера церемоний (MC), сделанных через микрофон на вечеринках, а позже превратилось в более сложный рэп.  заявляет: «Микрофон использовался только для объявлений, например, когда должна была состояться следующая вечеринка или на вечеринку приходили мамы людей в поисках их, и вы должны объявить об этом в микрофон. Различные диджеи начали приукрашивать то, что они говорили. Я мог сделать такое объявление, и кто-нибудь, услышав его, добавлял что-то к нему. Я мог услышать его снова и продолжить дальше, пока объявление не превратилось бы из строк в предложения, в абзацы, в стихи, в рифмы.».

Одним из первых рэперов в начале хип-хоп-периода, в конце 1970-х годов, был также первый хип-хоп-диджей Кул Герк. Герк, ямайский иммигрант, начал произносить простой рэп на своих вечеринках, которые, как некоторые утверждают, были вдохновлены ямайской традицией . Однако сам Кул Герк отрицает эту связь (в книге «Хип-хоп» 1984 года), говоря: «Ямайское чтение нараспев? Нет, нет. Никакой связи. Я не мог играть регги в Бронксе. Люди не приняли бы этого. Моим вдохновением для рэпа является Джеймс Браун и альбом ». Герк также отмечает, что он был слишком молод, когда был на Ямайке, чтобы участвовать в их музыкальных вечеринках: «Я не мог туда попасть. Не мог. Мне было десять, одиннадцать лет», и что, пока он был на Ямайке, он слушал Джеймса Брауна: «Я слушал американскую музыку на Ямайке и моим любимым исполнителем был Джеймс Браун. Вот, кто вдохновил меня. Большинство записей, которые я играл, принадлежали Джеймсу Брауну».

Однако с точки зрения того, что в 2010-х годах считалось «рэпом», источником был Манхэттен. Pete DJ Jones сказал, что первым, от кого он услышал рэп, был , уроженец Гарлема (а не Бронкса), который был диджеем в театре Apollo. Кёртис Блоу также говорит, что первым, от кого он услышал рифму, был DJ Hollywood. В интервью 2014 года Hollywood сказал: «До меня все просто объявляли. Раньше мне нравилось, как диджей  говорил что-то поверх трека, но его голос не был синкопирован с треком. Ребята тогда не интересовались музыкой. Я хотел плыть вместе с треком». И в 1975 году он положил начало тому, что стало известно как стиль хип-хопа, рифмуя синкопированно под ритм существующей записи непрерывно в течение почти минуты. Он адаптировал лирику Айзека Хейза из песни «Good Love 6-9969» и зарифмовал её поверх фрагмента песни «Love is the Message». Его партнёр Кевин Смит, более известный как , взял этот новый стиль и представил его на хип-хоп-вечеринке в Бронксе, которая до этого состояла из диджеинга и бибоинга (или битбокса) с традиционным «выкрикивающим» стилем исполнения рэпа.

Стиль, который создал Hollywood, а его партнёр привнёс в хип-хоп, быстро стал стандартом. Что же на самом деле сделал Hollywood? Он создал «флоу». До этого все МС рифмовали на основе радио-диджеев. Обычно их рэп состоял из коротких строчек, которые были тематически разделены; они были отделены друг от друга. Но благодаря Hollywood, использующему тексты песен, его рифмам был присущ флоу и тема. Это изменило правила игры. К концу 1970-х годов такие артисты, как Кёртис Блоу и The Sugarhill Gang, только начинали получать радиоэфир и оказывать влияние далеко за пределами Нью-Йорка в национальном масштабе. Сингл Blondie 1981 года, «Rapture», был одной из первых песен с рэпом, которая возглавила американский чарт Billboard Hot 100.

Рэп в СССР 
В СССР рэп появился в 1980-е годы с развитием дискотек и деятельности диск-жокеев. В 1983−1984 годах были зафиксированы первые эксперименты с рэпом. Однако рэп, в отличие от рока, тогда не прижился. Впервые рэп на русском языке прозвучал из уст куйбышевского диск-жокея Александра Астрова. В 1983 году Астров предложил местной рок-группе «Час пик», в которой он работал звукооператором и был автором большинства текстов, записать у него несколько оригинальных номеров для очередной конкурсной программы «Канона». В качестве музыкальной основы для эксперимента был взят сингл британского рок-музыканта Captain Sensible  (1982), а также сингл американской рэп-группы The Sugarhill Gang  (1979). Рэп был исполнен Астровым в стилистике группы The Sugarhill Gang, однако не нёс однозначной смысловой нагрузки. Инструменталы всех пяти композиций были записаны в течение одной ночи, а голос был наложен Астровым под утро. Позже, используя дискотечную аппаратуру, Астров свёл все записи воедино. Копия записи случайным образом отправилась в Москву, вернувшись обратно в Куйбышев через год в виде 25-минутного магнитоальбома «Рэп».

В 1985 году рэп стал появляться в творчестве рок-исполнителей. Константин Кинчев из рок-группы «Алиса» исполнил речитатив в песне «Меломан», завершавшийся фразой «И вот пою ещё одну песню в стиле рэп». Композиция была выпущена на альбоме «Энергия» (1988). Группа «Братья по разуму» записала «Рэп-скрэтч». Речитатив также был замечен в творчестве рок-группы «Бэд Бойз», вокалиста которой «местами заносило в сторону самопального советского рэпа».

В 1986 году куйбышевские музыканты «Часа пик», «Приёма по личным вопросам» и «Седьмой ступени» объединились в группу «Синтез» и записали номер в стиле рэп — «Пляж», взяв в качестве основы инструментальную запись группы Grandmaster Flash & The Furious Five.

В мае 1987 года Константин Кинчев («Алиса») написал песню «Тыр-тыр-тыр (Тоталитарный рэп)», в которой рэп прозвучал как синоним жёсткого государственного контроля. Композиция вышла на альбоме «Шестой лесничий» (1989). Музыкальный критик Артемий Троицкий в своей книге «Поп-лексикон» (1990) назвал Кинчева «главным популяризатором рэпа в СССР». Летом 1987 года диск-жокей и певец Сергей Минаев записал сатирический «Рэп диск-жокея» («Худсовет») для альбома «Радио «Абракадабра»». Это было переложение композиции «Holiday Rap», выпущенной годом раньше голландским хип-хоп-дуэтом  на музыку песни «Holiday» Мадонны. В 1987 году рэп стал основой двух песен рок-группы «Телевизор»: в песне «Мы идём» был отмечен «механичный электронный рэп», а в «Сыт по горло» — заводной рэп с фанковой основой. В 1987 году появился дуэт «Лёгкий Бум», выступающий на студенческих дискотеках МГУ. В своей заранее записанной программе диск-жокеи Виктор Савюк и Сергей Осенев использовали рэп для представления чужих произведений. За три года они выпустили девять магнитоальбомов: первая сторона с подборкой отечественных песен именовалась «совок», а вторая — «запад». Дуэт активно выступал в Москве и гастролировал, снялся в телепрограмме «Оба-на!», после чего распался в начале 1991 года. В 1987 году диск-жокей Андрей «Василич» Статуев создал в ДК «Подмосковье» клуб популярной музыки «Диско-7», в рамках которого выпустил магнитоальбом «Дискотека в стиле рэп» (программа «Диско-7 in Rap»), в котором также использовал рэп для представления чужих произведений.

В 1988 году лирический русский рэп был замечен в композиции «Аптека» Александра Лаэртского на альбоме «Пионерская зорька». Андрей Державин и группа «Сталкер» записали в стиле рэп «Новости из первых рук», спровоцировав тем самым волну интереса к группе («Я подпрыгиваю вниз, вращаюсь. Я выбираю как мне одеться. 27 — это явно не старость. А рэп мне просто способ согреться»). Николай Парфенюк исполнил речитатив в песне «Мистер Брейк» в рок-опере «Улица», видеоверсия которой была показана на телеканале «2х2» в 1989 году. Одесская комик-труппа «Маски» продемонстрировала рэп в песнях «Задание выполнено» (1988) и «Maski Rap» (1989).

В 1989 году в московском ДК «Орион» «Студия класс» (Владимир Фонарёв и Лика Павлова) совместно с Сергеем Обуховым начала проводить шоу дискотек, своеобразный смотр достижений московских коллективов, на которых рэп использовался для объявления чужих произведений.

В 1989 году в Ленинграде появились первые рэп-группы. Музыкальный продюсер Владимир Киселёв создал рэп-группу «Чёрное и Белое», в состав которой вошли Игорь Голубев и Родион Чистяков, а через два месяца к ним присоединились брейк-данс-танцоры из коллектива «Стоп». Ленинградская театр-студия пантомимы Terra Mobile записала три песни в стиле рэп: «В городе танки», «Улицы-дома» и «1000 людей». Сразу после окончания школы Денис «Тенгиз» Чернышов и Мераб «Хотаб» Садыков создали рэп-группу «Термоядерный Джем». Вдохновившись появлением рэперов на августовском брейк-данс-фестивале «Papuga-89» (Паланга, Литва), Сергей «Кефир» Лазарев, Владислав «DJ Вольф» Вайтехович и Дмитрий «DJ D» Ильин решили создать рэп-группу «Имя Защищено» и записали песню «Ленинград». Осенью Влад Валов («Шеff») и Глеб Матвеев («DJ LA») создали танцевальный брейк-данс-коллектив Bad Balance, но первые рэп-песни были записаны ими только через год с приходом «Михея». В Москве также начали появляться рэп-группы. Осенью брейк-данс-коллектив «Меркурий» преобразовался в рэп-группу D.M.J. и записал три песни — «Безумная тусовка», «Бьёт 12-й час», «Уличные звёзды» — которые увидят свет спустя много лет. В качестве аналога были взяты американские группы Beastie Boys и DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince. В конце 1990 года московские брейкеры Андрей «Ганс Хольман» Савченко, Андрей «Дельфин» Лысиков и Олег «Олень» Башкатов начали репетировать в домашних условиях под именем «Дубовый Гай», однако первые песни будут записаны ими на студии только в 1992 году.

В 1991 году бывшие участники рок-группы «Звуки Му», Алексей Павлов и Павел Хотин, образовали в Москве техно-рэп-джаз-группу «MD & C Павлов». Коллектив успешно дебютировал на фестивале «Рэп Пик-91», но первый альбом вышел только в 1993 году. Богдан Титомир покинул группу «Кар-Мэн» и занялся сольным творчеством, выпустив в ноябре того же года синглы «Делай как я» и «Ерунда» с будущего альбома «Высокая энергия» (1992). Летом того же года рэп-группа «Мальчишник» дебютировала на телеканале «2х2» с видеоклипом на песню «Ночь» с будущего альбома «Поговорим о сексе» (1992). В том же году Игорь Тальков вводил в песни элементы набирающего популярность рэпа («Метаморфоза» и «КПСС»).

19, 20 и 21 апреля 1991 года в Ленинградском дворце молодёжи состоялся первый Всесоюзный фестиваль рэп-музыки «Рэп Пик-91», организованный диджеями Андреем «Репой» Репниковым и Александром Чибисом (творческий центр «Арт-Шоп»). На фестивале участвовали сильнейшие рэп-команды Ленинграда, Москвы, Калининграда, Риги, Петрозаводска, Киева, Таллина. В финале на сцену были приглашены группы «Термоядерный Джем» и Bad Balance, где победителей определили зрители: первое место заняла группа «Термоядерный Джем», а второе — досталось группе Bad Balance.

Интересные факты 

Задолго до появления современного рэпа, песня в аналогичном стиле появилась в репертуаре известного итальянского певца и актёра Адриано Челентано. Ещё в начале 1970-х годов Адриано придумал и создал музыкальный номер под названием «Prisencolinensinainciusol», в котором он исполнял речитативом фразы, написанные на вымышленном языке, по звучанию напоминавшем смесь английского с итальянским. И только через десять лет этот новый музыкальный стиль перекочевал в США. Сам Челентано на концерте в СССР 1987 года заявлял, что этим номером он хотел сказать о некоммуникабельности некоторых людей.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Васильчук Татьяна. «Ни о чём разговор, братан»: Лояльные властям рэперы пошли на диалог с депутатами: кто выиграл баттл? // Новая газета. 6 декабря 2018.

Рэп